Елена Александровна Соколо́ва (23 июля 1986, Старый Оскол, Белгородская область) — российская легкоатлетка, выступающая в прыжке в длину. Заслуженный мастер спорта России. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года. Пятикратная чемпионка России (на стадионе — 2009, 2012, в помещении — 2012, 2017, 2019).

Спортивная биография 
В 2009 году стала второй на чемпионате Европы в помещении.

4 июля 2012 года стала чемпионом России в прыжках в длину с результатом 7,06 м.

8 августа 2012 года стала серебряным призёром Олимпийских игр с личным рекордом — 7,07 м.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (20 августа 2012 года).

Примечания

Ссылки 
 
 Соколова Е. А. на сайте Федерации легкой атлетики России.
 Елена Соколова на официальном сайте Лондонских Олимпийских игр 2012 года.

Прыгуны в длину России
Мастера спорта России международного класса
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы Европейских игр по лёгкой атлетике